Километро Куарента и Трес има више значења:

 Километро Куарента и Трес (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Километро Куарента и Трес (Понситлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Километро Куарента и Трес (Танкоко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику